La saison 2006-2007 du Championnat d'Iran de football est la vingt-cinquième édition du championnat national de première division iranienne. Les seize meilleurs clubs du pays prennent part au championnat organisé par la fédération. Les équipes sont regroupées au sein d'une poule unique, où elles rencontrent leurs adversaires deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, pour permettre le passage du championnat de 16 à 18 équipes, les deux derniers du classement disputent un barrage de promotion-relégation face aux  et  de deuxième division et les trois premiers de D2 sont directement promus.

C'est le club de Saipa Karaj qui remporte la compétition après avoir terminé en tête du classement final, avec deux points d'avance sur l'Esteghlal Ahvaz et trois sur le Persepolis FC. C'est le  de champion d'Iran de l'histoire du club.

Les clubs participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrage de promotion-relégation 
Les  et  d'Iran Pro League affrontent les  et  de D2 pour obtenir une seule place en première division la saison prochaine.

Demi-finales 

|}

Finale 

|}

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat d'Iran de football

Liens externes 
  Résultats complets sur RSSSF

Championnat d'Iran de football
Iran
2006 en Iran
2007 en Iran